Vinterland kan syfta på:

Vinterland (film) – norsk film från 2007
Vinterland (musikalbum) – julalbum från 2014 av Sarah Dawn Finer
Vinterland (musikgrupp) – svenskt black metal-band

Musik
Hej, mitt vinterland – julsång inspelad av Lena Conradson 1963
I ett vinterland – studioalbum från år 2000 av Ulf Lundell